Gilbert Di Nino est un auteur-compositeur et producteur musical français.

Il est notamment à l'origine de l'émission Dance Machine, de la plus grande discothèque du monde, et c'est lui qui a signé le premier titre de Lorie.

Gilbert Di Nino a connu également un franc succès au cours des années 1980 avec le titre Vacances, j'oublie tout avec le groupe Élégance.

Discographie
 Banana (Banana's), Gérard Tournier / Sonopresse (GT 46.541)
 Ta sorcière bien-aimée (Sylvie Vartan), 1976 chez RCA / Victor (42155)
 Judy (Concorde), 1976  chez Vogue (45. V. 14 111)
 File, file, file... (Concorde), 1976  chez Vogue (45.V.140178)
 Frenchy (Patrick Topaloff), 1979 chez Bigoudi Music / Polydor (2097 805)
 Le plus beau c'est papa (Marcel Zanini), 1981 chez Pathé-Marconi (2C008-72384)
 Elle est tout pour moi (Mitsou), 1984 chez RCA Victor (PB 61362) 
 Jean-Sébastien (Gérard Lenorman), 1986  chez Charles Talar records / Pathé (201 234-7)

Voir aussi

Liens externes
 Gilbert Di Nino, sur le site de la Société civile des Producteurs de Phonogrammes en France

Producteur français de musique
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)